Odense Håndbold (în primul său sezon denumită Odense GOG, apoi Handball Club Odense) este o echipă feminină daneză de handbal, care joacă în Liga Daneză de Handbal Feminin (Damehåndboldligaen), liga superioară de handbal feminin din Danemarca. Echipa a fost înființată în august 2009 și a preluat licența GOG Svendborg TGI pentru a putea juca în prima ligă, lucru anunțat într-o conferință de presă din 27 august 2009, în Odense Idrætshal. Echipa a fost redenumită Handball Club Odense în 2010 iar înainte de începerea sezonului 2016/2017 a fost redenumită Odense Håndbold (Handbal Odense).

Odense Håndbold își desfășoară meciurile de pe teren propriu în sala Sydbank Arena din orașul Odense și joacă în tricouri portocalii și șorturi negre.

Palmares 
Liga Campionilor:
Sfertfinalistă (1): 2019
Optimi de finală (1): 2021
Playoff (1): 2022

Cupa Cupelor:
Optimi de finală (1): 2014

Cupa EHF:
Semifinalistă (1): 2020
Sfertfinalistă (1): 2016

Liga Daneză de Handbal Feminin:
 Câștigătoare (2): 2021, 2022
 Locul 2 (2): 2018, 2020
 Locul 3 (1): 2019

Cupa Danemarcei:
 Câștigătoare (1): 2020
 Finalistă (3): 2018, 2019, 2022

Supercupa Danemarcei:
 Finalistă (2): 2021, 2022

Sală 
Nume: Sydbank Arena
Oraș: Odense
Capacitate: 2.256 de locuri
Adresă: Israels Plads 3, 5200 Odense

Furnizori de echipament 
  Hummel (–2015)
  Puma (2015–2017)
  Adidas (2017–2019)
  Craft Sportswear (2019–)

Embleme anterioare

Lotul de jucătoare 2022/23 
Conform paginii oficiale a clubului:

Portari
 1  Martina Thörn
 16  Althea Reinhardt
 17  Freja Fagerberg
Extreme
Extreme stânga
 6  Freja Cohrt
 7  Bo van Wetering
Extreme dreapta
 21  Ayaka Ikehara
 31  Kelly Vollebregt
Pivoți
 3  Maren Aardahl
 11  Rikke Iversen
 64  Sidsel Mejlvang

Linia de 9 metri
Interi stânga
 8  Lois Abbingh
 25  Tonje Løseth
 32  Mie Højlund
 45  Noémi Háfra
 68  Helena Elver
Centri
 5  Trine Pedersen
 9  Larissa Nusser
 90  Mia Rej
Interi dreapta
 48  Dione Housheer

Banca tehnică 
Conform paginii oficiale a clubului:
 Antrenor principal:  Ulrik Kirkely
 Antrenor secund:  Kristian Danielsen
 Antrenor pentru portari:  Frederik Skou Hansen
 Conducător de echipă:  Rie Kristensen
 Fizioterapeut:  Anja David Greve
 Fizioterapeut:  Berit Duus
 Fizioterapeut:  Mie Nielsen
 Medic:  Walter Ulrichsen

Conducerea 
Conform paginii oficiale a clubului:
 Director:  Lasse Honoré
 Director sportiv:  Trine Nielsen
 Director comercial:  Peter Klostergaard
 Coordonator evenimente:  AnnBritt Schønberg Bødker
 Coordonator comunicare:  Anja David Greve
 Coordonator bilete și voluntariat:  Janne Madsen
 Coordonator:  Hans Jørn Lassen
 Responsabil voluntariat:  Gert Andersen

Meciuri europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

<div id="1">✳ Semifinalele au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19.

Sezoane recente 
Conform Federației Daneze de Handbal:

<div id="1">✳ Sezonul 2019-2020 al Ligii Daneze de Handbal Feminin s-a încheiat, din cauza pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, fără a se mai disputa ultimele etape, cu rămânerea în vigoare a clasamentului valabil la data de 11 martie 2020 și cu acordarea titlului și a medaliilor.

Statistici

Cele mai bune marcatoare în competițiile europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

Cei mai buni portari în competițiile europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

Cele mai bune marcatoare în Liga Daneză de Handbal Feminin 
Conform Federației Daneze de Handbal:

Cele mai bune marcatoare în Cupa Danemarcei 
Conform Federației Daneze de Handbal:'

 Cele mai bune marcatoare în Supercupa Danemarcei Conform Federației Daneze de Handbal:''

Istoric antrenori

Jucătoare notabile 

  Kamilla Larsen (2009–2022)
  Anne Cecilie de la Cour (2020–2021)
  Sara Hald (2018–2021)
  Susanne Madsen (2011-2013) (2016-2020)
  Alberte Madsen (2019–2020)
  Stine Jørgensen (2017-2020)
  Nadia Offendal (2013–2020)
  Trine Østergaard (2017–2020)
  Kathrine Heindahl (2009–2011) (2017–2020)
  Mette Tranborg (2017-2020)
  Anne Pedersen (2019-2020)
  Susan Thorsgaard (2016–2019)
  Matilde Nielsen (2014–2017)
  Marianne Bonde (2017)
  Sarah Iversen (2012–2016)
  Ditte Vind (2013–2016)
  Line Haugsted (2015–2016)
  Cecilie Greve (2010–2015)
  Trine Jensen (2011–2013)
  Mette Sahlholdt (2009–2012)
  Pernille Holmsgaard (2009–2011)
  Louise Pedersen (2009–2010)
  Line Jørgensen (2009–2010)

  Nycke Groot (2019–2021) (2022)
  Malene Aambakk (2020–2022)
  Tess Wester (2018–2021)
  Jéssica Quintino (2016–2021)
  Angelica Wallén (2020–2021)
  Ingvild Bakkerud (2018–2020)
  Nathalie Hagman (2019–2020)
  Maja Jakobsen (2015–2019)
  Pearl van der Wissel (2012–2018)
  Emily Stang Sando (2017–2018)
  Maria Adler (2013–2017)
  Chana Masson (2015–2017)
  Deonise Fachinello (2016–2017)
  Oksana Kiseleva (2016–2017)
  Jennie Linnéll (2015–2016)
  Jessica Helleberg (2013–2015)
  Siri Seglem (2013–2015)
  Ingrid Ødegård (2012–2013)
  Karolina Szwed (2012–2013)
  Elisabeth Pinedo (2010–2011)
  Tina Flognman (2009–2010)
  Gabriella Kain (2009–2010)
  Joyce Hilster (2009–2010)

Antrenori notabili 
  Ulf Schefvert
  Jakob Larsen
  Thomas Ørneborg
  Jan Pytlick
  Ulrik Kirkely

Note

Legături externe 
  Pagina oficială Odense Håndbold
  Pagina EHF Odense Håndbold

Handbal în Odense
Cluburi de handbal din Danemarca
Fondări în 2009 în Danemarca